Пистата Ньовер-Маникур () или само Маникур е писта за Формула 1, която се намира във Франция, на 250 км югоизточно от Париж между градовете Ньовер и Маникур.

История 
Пистата е една от най-новите и модерни в света. Открита е през 1991 г. с Голямата награда на Франция.
Там е и музеят на Лижие, който съхранява 16 болида на френския производител.
След 2008 г. на пистата не се провежда кръг от Формула 1, защото е твърде отдалечена от всякакви големи градове.

Характеристика 
Дължината на пистата е 4250 м.

Победители във Формула 1

Вижте също 
 Писта за автомобилни състезания

Писти от Формула 1
Автомобилни писти във Франция
Бургундия-Франш Конте
Голяма награда на Франция
Основани във Франция през 1991 година